Лауда:

 Лауда — жанр паралитургической музыки и поэзии в Италии XIII—XVI веков.

Фамилия 
 Лауда, Матиас (род. 1981) — австрийский автогонщик, сын Ники Лауды.
 Лауда, Ники (1949—2019) — австрийский автогонщик, спортивний менеджер, комментатор и эксперт по автогонкам, трёхкратный чемпион мира в классе Формула-1.
 Лауда, Ян (1898—1959) — чешский скульптор, педагог и общественный деятель. Народный художник ЧССР (1958).

Топоним 
 Лауда-Кёнигсхофен — город в Германии.

См. также 
 Лаос (значения)